Битва при Везувии (340 год до н. э.) — сражение Второй Латинской войны
 Битва при Везувии (73 до н. э.) — сражение в ходе восстания Спартака.
 Битва при Везувии (553 год н. э.) — сражение Византийско-готских войн